Stars Beyond Reach est un futur jeu vidéo de construction de villes 4X en développement par Arcen Games.

Références

Liens externes 
 Site officiel

Jeu Windows
Jeu vidéo développé aux États-Unis
Jeu Unity
Jeu vidéo en développement
Jeu Linux
Jeu 4X
City-builder